Tegeates (en grec antic Τεγεάτης), segons la mitologia grega, fou un heroi grec, fill de Licàon, rei d'Arcàdia. És l'heroi epònim de la ciutat de Tegea.

Es deia que es va casar amb Mera, una de les filles d'Atlas, amb la qual tingué nombrosos fills, entre d'altres, Escefre i Limó. Una tradició local el converteix també en pare de Cidó, Arquedi, Gotris i Catreu, que van emigrar a Creta i allà van fundar diverses ciutats: Cidònia, Gortina i Càtrea. Però els cretencs no accepten aquesta llegenda.

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 202. (El Cangur / Diccionaris, núm. 209). 

Herois grecs descendents de Zeus
Reis d'Arcàdia
Tègea